terminator – uczeń pobierający nauki rzemiosła pod okiem mistrza. Kończąc naukę, uzyskuje tytuł czeladnika. Zasady przyjmowania, długości nauki i wymaganych umiejętności do zakończenia nauki określały często statuty cechowe.
 terminator – linia oddzielająca część oświetloną ciała niebieskiego od części nieoświetlonej
 terminator – element sieci komputerowej służący do zakończenia linii (szczególnie Ethernet 10BASE2).
 terminator – element osprzętu SCSI kończący linię
 terminator – odcinek genu, na którym kończy się proces transkrypcji.
 Terminator – seria filmów
 Terminator
 Terminator 2: Dzień sądu
 T2 3D: Battle across Time
 Terminator 3: Bunt maszyn
 Terminator: Ocalenie
 Terminator: Genisys
 Terminator: Mroczne przeznaczenie
 Terminator: Kroniki Sary Connor – serial telewizyjny
 nazwa cyborga w serii filmów Terminator (T-600, T-800, T-1000, T-X, Hunter-Killer, Moto-Terminator)
 Terminator – zespół muzyki psychedelic trance
 Terminator II – włoski film z 1990 w reżyserii Brunona Matteiego
 Terminator – element składni w języku programowania
 Terminator – konsola gier telewizyjnych
 Terminator – płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Terminator
 Terminator – rosyjski opancerzony wóz bojowy